Rubenfeld est un patronyme germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1953-), avocate américaine ;
 Jed Rubenfeld (1959-), professeur de droit et écrivain américain, auteur de roman policier ;
  (1979-), acteur, réalisateur, producteur et écrivain canadien ;
  (1919-2004), pilote américain de la Royal Air Force ;
 Paul Rubenfeld (1952-), dit Paul Reubens, humoriste, acteur, et scénariste américain.

Patronyme germanique